Wurzian ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Wurzian (1916–1985), österreichischer Kampfschwimmer-Ausbildner
 Eugen von Wurzian (1879–1943), österreichischer Botschafter in Bulgarien
 Josef von Wurzian (1806–1858), österreichischer Arzt